Гарриг () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Гарриг () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн